Dobrin heißen die Orte:
 Dobrin an der Weichsel bzw. Dobrzyń nad Wisłą, polnische Stadt mit Burg  
 Dobrzyń, nur 1939–1945 „Dobrin an der Drewenz“, Stadtteil von Golub-Dobrzyń
 Dobrin (Sălaj), Dorf im Kreis Sălaj (Rumänien)
 Dobříň, Gemeinde im Norden von Tschechien
 Dobrin, deutscher Name des Dorfs Debrzno-Wieś in Hinterpommern bzw. in der polnischen Woiwodschaft Großpolen

Dobrin ist der Familienname folgender Personen:
 Duilio Dobrin (* ?), US-amerikanischer Dirigent und Pianist
 Nicolae Dobrin (1947–2007), rumänischer Fußballspieler
 Sergei Wladimirowitsch Dobrin (* 1986), russischer Eiskunstläufer

Siehe auch:
 Brüder von Dobrin
 Dobriner Land eine polnische Landschaft an der Weichsel